Dawes ist der Name von

— Personen:

 Andrew Dawes (1940–2022), kanadischer Geiger und Musikpädagoge
 Beman Gates Dawes (1870–1953), US-amerikanischer Politiker
 Caro Dawes (1866–1957), Ehefrau von Charles Gates Dawes, Second Lady der Vereinigten Staaten
 Charles G. Dawes (1865–1951), US-amerikanischer Politiker, Vizepräsident der USA
 Christie Dawes (* 1980), australische Rennrollstuhlfahrerin
 Edwin Alfred Dawes (* 1925), schottischer Biochemiker und Zauberhistoriker
 Eva Dawes (1912–2009), kanadische Leichtathletin
 Geoffrey S. Dawes (1918–1996), englischer Physiologe
 Henry L. Dawes (1816–1903), US-amerikanischer Politiker
 James W. Dawes (1844–1918), US-amerikanischer Politiker
 John Dawes (1940–2021), walisischer Rugbyspieler
 Nigel Dawes (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Peter Dawes (* 1928), britischer anglikanischer Theologe
 Robyn Dawes (1936–2010), US-amerikanischer Psychologe
 Rufus R. Dawes (1838–1899), US-amerikanischer Politiker

 William Dawes (1745–1799), Patriot im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
 William Dawes (Gouverneur) (1762–1836), britischer Marineoffizier und Gouverneur von Sierra Leone und den Seychellen
 William Rutter Dawes (1799–1868), englischer Astronom

— Gesetzen, Verträgen:

 Dawes Act, ursprünglich General Allotment Act genannt, war ein 1887 verabschiedetes US-Gesetz zur Privatisierung des Reservationslandes, nach Henry L. Dawes benannt
 Dawes-Plan, 1924 vereinbarter Plan zur Sicherung der deutschen Reparationszahlungen, Stabilisierung der deutschen Wirtschaft und Beendigung der Ruhrbesetzung, nach Charles Gates Dawes benannt

— Orten in den Vereinigten Staaten:

 Dawes (Alabama)
 Dawes (Oklahoma)
 Dawes (West Virginia)
 Dawes County, Verwaltungseinheit in Nebraska

Sonstiges:

 Dawes (Mondkrater), Einschlagskrater auf dem Mond
 Dawes-Gletscher, Gletscher in Alaska
 Dawes (Band), US-amerikanische Rockband

Siehe auch:
 Dawe
 Daws